Symphony of Enchanted Lands (c англ. «Симфония зачарованных земель») — второй альбом итальянской группы Rhapsody. Был выпущен в 1998 году. Известен во многом благодаря популярной песне «Emerald Sword», вышедшей позднее отдельным синглом. Эта песня была также спародирована группой Nanowar. Автор обложки — Эрик Филиппе.

Концепция 
По сюжету альбом является второй частью «Хроник Алгалорда».

Воин Льда достиг врат из слоновой кости, ведущих в запретные земли. Но чтобы пройти внутрь, он должен найти ключ и решить загадку зеркал. Герой встречает хранителя ключа, дракона по имени Тарос, и побеждает его. Но рыцарь сохраняет дракону жизнь, и они становятся друзьями. Ему удается решить загадку игры света, открывающую врата, и он входит в страну, ставшую могилой для многих героев.

Чтобы достичь башни, где хранится Изумрудный Меч, Воину Льда нужно преодолеть страшные земли, полные бродячих мертвецов. Благодарный Тарос переносит героя к Башне Бездны, где они вступают в бой с чудовищем, хранящим Меч. Тарос получает тяжелые раны в бою, он отвозит Воина Льда обратно и умирает. Теперь Воин возвращается в Алгалорд с волшебным оружием победы.

Список композиций 
Все песни написаны Лукой Турилли и Алексом Старополи.
 «Epicus Furor» — 1:14
 «Emerald Sword» — 4:21
 «Wisdom of the Kings» — 4:28
 «Heroes of the Lost Valley» — 2:04
 «Eternal Glory» — 7:29
 «Beyond the Gates of Infinity» — 7:23
 «Wings of Destiny» — 4:28
 «The Dark Tower of Abyss» — 6:46
 «Riding the Winds of Eternity» — 4:13
 «Symphony of Enchanted Lands» — 13:16
 «Part I: Tharos Last Flight»
 «Part II: The Hymn of the Warrior»
 «Part III: Rex Tremende»
 «Part IV: The Immortal Fire»

Участники записи

Rhapsody 
 Лука Турилли — гитара
 Фабио Лионе — вокал
 Алекс Старополи — клавишные, клавесин, фортепиано
 Алессандро Лотта — бас-гитара
 Даниэле Карбонера — ударные

Гости 
 Саша Паэт — акустическая гитара, мандолина, балалайка
 Томас Реттке, Роберт Хунеке-Риццо, Рикки Риццо, Чинция Риццо, Татьяна Блох, Давид Калабрес, Михаель Майер, Гулиано Тарлон, Кристиано Адачер, Мануэль Старополи, Фабио Лионе, Алекс Стараполи, Лука Турилли — хор
 Констанция Бакерс — женский голос на «Symphony of Enchanted Lands»
 Сэр Джей Лансфорд — рассказчик
 Эрик Стенбук — марширующие ударные
 Мануэль Старополи — гобой
 Улрик Вайлденхоф, Алмут Шликер, Стефани Холк, Фредрико Баер, Маттиас Бромманн — скрипка
 Клаас Хардерс, Мария-Тхерс Струмпф, Косима Бергк, Ян Ларсен — виола
 Хаген Кухр — виолончель
 Андре Ньегенфинд — контрабас
 Стефан Хорз — клавесин
 Хельмштадтский камерный хор
 Донской казачий хор

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте
 Тексты песен
 Сюжет альбома

Альбомы Rhapsody
Альбомы Limb Music